Natchitoches bezeichnet:
 Natchitoches (Louisiana), eine Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
 Natchitoches Parish, ein Parish im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
 Titularbistum Natchitoches ein Titularbistum
 Natchitoches (Volk), ein zur Caddo-Konföderation gehörendes Indianervolk